Rudi Lochner – (1953) bobbista tedesco
 Johannes Lochner – (1990) bobbista tedesco
 Stephan Lochner – pittore tedesco
 12616 Lochner – asteroide della fascia principale